Појам  може да се односи на:
 Тауи (Картмантенски залив), је река у Уједињеном Краљевству, у Велсу
 Тауи (Свонзијски залив), је река у Уједињеном Краљевству, у Велсу